Саманта Стосур — победительница турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Каролина Возняцки (Полуфинал, снятие с турнира)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Виктория Азаренко (Второй раунд, снятие с турнира)
  Саманта Стосур (Титул)
  Марион Бартоли (Второй раунд, снятие с турнира)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Финал)
  Даниэла Гантухова ''(Полуфинал)

<li> Алёна Бондаренко (Третий раунд)
<li> Елена Веснина (Третий раунд)
<li> Виржини Раззано (Первый раунд)
<li> Александра Возняк (Третий раунд)
<li> Мелани Уден (Четвертьфинал)
<li> Вера Душевина (Третий раунд)
<li> Мелинда Цинк (Первый раунд)
<li> Патти Шнидер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Family Circle Cup 2010